Дискографија америчке трупе The Lonely Island састоји се из три студијска албума, једног саундтрек албума, двадесет четири сингла и тридесет шест спотова. Чланови групе Енди Семберг, Акива Шафер и Јорма Такони заједно су почели да стварају скечеве уживо, краткометражне комедије и музичке пародије почетком 2000-их, током својих средњошколских година. The Lonely Island касније је привукло пажњу телевизијског продуцента Лорн Мајклса, који је био импресиониран њиховим материјалом. Потом је Лорн ангажовао Самберга, Шафера и Таконија као глумце и писце у својој скеч комедији Уживо суботом увече. Два краткометражна мјузикла која је група направила за шоу, под називом Lazy Sunday и Dick in a Box стекла су популарност на интернету и привукла медијску пажњу.

Албуми

Студијски албуми

Саундтрек албуми

Синглови

Остало

Спотови

Референце

Спољашње везе 
 Званични веб-сајт
 The Lonely Island на пратформи AllMusic
 

The Lonely Island